Arius peut désigner :

Personnalités 
 Arius d'Alexandrie, philosophe et rhéteur grec du , probablement le même qu’Arius Didyme, philosophe doxographe ;
 Arius, prêtre alexandrin à l'origine de l'arianisme (256-336) ;
 Henri Arius, acteur français (1897-1968).

Toponyme 
 Arius, nom latin de la rivière Hari Rûd qui coule en Afghanistan, en Iran et au Turkménistan.

Autres 
 Arius, société de services en ingénierie informatique française filiale de BNP Paribas ;
 Arius, genre de poissons également appelé mâchoiron.